Illinois Central Railroad Depot oder Illinois Central Railroad Passenger Depot oder Illinois Central Passenger Depot ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Independence Illinois Central Railroad Depot, NRHP-Nr. 83004551
 Kankakee Illinois Central Railroad Depot, NRHP-Nr. 00000409
 Mattoon Illinois Central Railroad Depot, NRHP-Nr. 02000098
 Raymond Illinois Central Railroad Depot, NRHP-Nr. 86001707
 Terry Illinois Central Railroad Depot, NRHP-Nr. 01001200
 Ullin Illinois Central Railroad Depot, NRHP-Nr. 99000978

 Carbondale Illinois Central Railroad Passenger Depot, NRHP-Nr. 02000457
 Hazlehurst Illinois Central Railroad Passenger Depot, NRHP-Nr. 96000182

 Sioux Falls Illinois Central Passenger Depot, NRHP-Nr. 83003013